Luiza Charlotta Oldenburg (ur. 30 października 1789 – zm. 28 marca 1864) – księżniczka duńska, 

Urodziła się w pałacu Christiansborg w Kopenhadze jako córka księcia Danii i Norwegii Fryderyka i Zofii Mecklenburg-Schwerin. Jej dziadkami byli król Danii Fryderyk V Oldenburg i Juliana Maria Brunszwicka oraz książę Ludwik Mecklenburg-Schwerin i Charlotta Zofia Sachsen-Coburg-Saalfeld.

10 listopada 1810 roku wyszła za księcia Wilhelma Heskiego syna Fryderyka Heskiego i Karoliny Nassau-Usingen. Para doczekała się szóstki dzieci:
 Karoliny Fryderyki Marii (ur. 15 sierpnia 1811; zm. 10 maja 1829);
 Marii Luizy Charlotty (ur. 9 maja 1814; zm. 28 lipca 1895);
 Luizy Wilhelminy Fryderyki (ur. 7 września 1817; zm. 29 września 1898) – żona króla Danii Chrystiana IX
 Fryderyka Wilhelma (ur. 26 listopada 1820; zm. 14 października 1864);
 Augusty Zofii Fryderyki (ur. 30 października 1823; zm. 17 lipca 1899); 
 Zofii Wilhelminy (ur. 18 stycznia - 20 grudnia 1827).

Oldenburgowie
Urodzeni w 1789
Zmarli w 1864